Jan Hagelberg (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

En club 
Jan Hagelberg est issue du centre de formation du Jokerit. En 2003-2004, il rejoint le club de Kiekko-Vantaa en Mestis. Il joue principalement avec l'équipe junior mais dispute 2 matchs avec l'équipe première. De 2004 à 2006, il retourne à Helsinki à Jokerit et joue plus de 60 matchs avec l'équipe junior. De 2006 à 2008, il joue de nouveau à Kiekko-Vantaa, toujours en Mestis. En 2008, il part dans le club du Heinolan Kiekko. Entre 2009 et 2011, il joue en Ligue Magnus dans le club vosgien de l'Image Club d'Épinal avant de retourner en Finlande est de s'engager une saison Bewe Sport, club promu en 2. Divisioona. Il reste qu'une saison dans ce club avant de revenir à Épinal.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
| 2003-2004|| Kiekko-Vantaa || Mestis || 2|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- || -||- 
|- 
| 2006-2007|| Kiekko-Vantaa || Mestis || 40|| 3|| 9|| 12|| 40||1 || 0|| 0|| 0||0 
|-
| 2007-2008|| Kiekko-Vantaa || Mestis || 38|| 2|| 6|| 8|| 58||- ||- ||- || -||- 
|-
| 2008-2009|| Heinolan Kiekko || Mestis || 43|| 7|| 14|| 21|| 38||- ||- ||- || -||- 
|-
| 2009-2010|| IC Épinal || Ligue Magnus || 24|| 5|| 6|| 11|| 28|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010|| IC Épinal || CdF || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| IC Épinal || CdL || 5|| 0|| 1|| 1|| 20|| 2|| 0|| 0||0 ||0 
|-
| 2010-2011|| IC Épinal || Ligue Magnus || 24|| 12|| 7|| 19|| 42|| 3|| 1|| 0|| 1||2 
|-
| 2010-2011|| IC Épinal || CdF || 1|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| IC Épinal || CdL || 6|| 0|| 3|| 3|| 4|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| Bewe Sport || 2. Divisioona ||24 ||15 ||19 ||34 ||26 ||- ||- ||- || -||- 
|-
| 2012-2013|| IC Épinal || Ligue Magnus || 24|| 0 || 3 || 3 || 10 || 14 ||1  || 1 ||2 || 4 
|-
| 2012-2013|| IC Épinal || CdF || 1 || 1 || 1|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 2012-2013|| IC Épinal || CdL || 4 ||0 || 0|| 0|| 0|| 2|| 2||1 ||3 ||0
|-
| 2014-2015|| KJT Miehet  || 2. Divisioona ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||3 ||1 ||5 || 6||2 
|-
| 2015-2016|| KJT Miehet  || 2. Divisioona ||14 ||7 ||19 ||26 ||12 ||6 ||2 ||3 || 5||2 
|-
| 2016-2017|| HC Vantaa   || 2. Divisioona ||14 ||4 ||6 ||10 ||0 ||- ||- ||- || -||-

Références

Voir aussi 

Naissance en août 1985
Naissance à Helsinki
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Kiekko-Vantaa
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Défenseur de hockey sur glace